Оле́г Микола́йович Яко́вченко ( — ) — солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.

З життєпису 
Народився 1979 в смт Петропавлівка Дніпропетровської області, де закінчив загальноосвітню школу, по тому — Петропавлівське ПТУ № 91.

Проживав в Павлограді, понад 18 років працював слюсарем, електромонтером — на різних підприємствах, 2 роки — в органах внутрішніх справ, смт Петропавлівка. Останнім часом працював гірником очисного вибою, дільниця з видобутку вугілля № 6 ДТЕК шахтоуправління Дніпровське.

Мобілізований у серпні 2014 року, солдат 1-го полку охорони особливо важливих державних об'єктів. У вересні зазнав поранення під час виконання військового обов'язку під Маріуполем; після лікування продовжив службу.

Наприкінці липня 2015 року його здоров'я погіршилося, Олег був направлений на лікування до Запорізького військового шпиталю, помер 6 серпня.

Вшанування 
 22 листопада 2016 року в Петропавлівці на будівлі петропавлівського відділення Державного професійно-технічного навчального закладу «Межівське професійно-технічне училище» відкрито меморіальну дошку випускнику Олегу Яковченку.

Джерела 
 Український Меморіал

Уродженці Петропавлівського району
Поховані в Петропавлівському районі